Новые приключения Робина Гуда () — телевизионный сериал по мотивам английского фольклора, состоящий из 52 эпизодов с независимым сюжетом. Съёмки проходили в Литве, в окрестностях Вильнюса.

В 1997 году сериал был номинирован на премию «Сатурн» в категории «Лучший телесериал, сделанный для кабельного телевидения».

Сюжет 
Робин Гуд собирает в Шервуде отряд отчаянных ребят, которые борются против несправедливости. Среди основных действующих лиц: Мариан Фицвалтер — подруга Робина, великан Литтл Джон, монах Тук. Робин с верными друзьями должен спасти мир не только от несправедливости, но и колдовства.

Эпизоды

1 сезон 
 1. Rage of the Mongols
 2. Attack of the Vikings
 3. Robin and the Golden Arrow
 4. The Race Against Death
 5. A Price on His Soul
 6. Marion to the Rescue
 7. The Legend of Olwyn
 8. Witches of the Abbey
 9. The Arabian Knight
 10. The Birthday Trap
 11. Miracle at Avalon
 12. Dragon from the Sky
 13. Nightmare of the Magic Castle

2 сезон 
 14. The Ultimate Army
 15. The Legion
 16. Невеста Дьявола / Devil's Bride
Сюжет представляет собой смесь «Робина и волшебника», «Мечей Вейланда», «Сына Херна» и «Кром Круак» из британского сериала «Робин из Шервуда», с добавлением линии шериф-Мариан из «Принца воров».

Брат Гролиет был сенешалем отца Мариан и добивался любви девушки, но она уже любила Робина, и тогда Гролет ушёл в крестовый поход, чтобы произвести на неё впечатление.

В Святой земле крестоносца захватила странная секта, и когда он избавился от этой чертовщины, вернулся в Англию, стал монахом, и, по слухам, основал в лесу приют.

Гролиет обратился к Робину за помощью как друг, но нам уже известно, что он хочет похитить Мариан и обвенчать её с демоном (Балор — кельтский языческий бог), которому тайно поклонятся.

Гролиету удается задуманное, и он приводит Мариан в свой заколдованный замок.

Девушка не может согласиться стать невестой демона, и Гролиет, после нескольких неудачных попыток убедить, околдовывает её волшебным цветком, и Мариан теряет волю.

Тем временем Брат Тук ведет Робина и Маленького Джона в монастырь, где в библиотеке они находят книги о Балоре и его культе.

Наконец Робин, с волшебным рогом единорога входит в замок Гролиета в момент свадьбы. Гролиет, одержимый Балором, проникшим в его тело, напоминает дьявола, говорит изменившимся страшным голосом (чудеса компьютерных технологий), смотреть на него в этот момент страшно.

Решающий бой на светящихся мечах между Гролиетом-Балором и Робином напоминает сцену боя между Люком и Дартом Вейдером из «Звёздных войн».

Затем настает драматический момент, когда Робин кричит: «Гролиет, вы хороший человек, вернитесь!» и мы слышим настоящий голос Гролиета: «Робин, помоги мне, пожалуйста!», но демон снова овладевает своей жертвой, и, пронзенный мечом Робина, погибает.

 17. The Prey
 18. Bombs Away
 19. The Road to Royston
 20. The Mystery of the Druid's Grove
 21. The Legend of the Amazons
 22. Outlaw Express
 23. The Sceptre
 24. Justice for All
 25. Percy's Ghost
 26. Your Land is My Land

3 сезон 
 27. First Love
 28. The Haunted Castle
 29. The Giant King
 30. Sword of the Samurai
 31. Robinville
 32. Vanishing Act
 33. The Hunter
 34. A Date with Destiny
 35. Orphans
 36. The Assassin
 37. Body and Soul
 38. Assault on Castle Dundeen
 39. The Auction

4 сезон 
 40. Ringside Murder
 41. Heroes
 42. Godiva
 43. Raven's Peak
 44. Black Rose
 45. The Running Bride
 46. The Prison
 47. The Rebellion
 48. Return to Camelot
 49. The Hanged Man
 50. The Time Machine
 51. Day After Day
 52. Return of the Giant

В ролях 
 Робин Гуд — Мэттью Порретта (26 эпизодов, 1997), Джон Бредли (26 эпизодов, 1998).
 Мариан Фитцвалтер — Ана Галвин (13 эпизодов, 1997), Барбара Грифин (39 эпизодов, 1997-1998).
 Маленький Джон — Ричард Аштон (52 эпизода, 1997-1998).
 Брат Тук — Мартин Эллис (52 эпизода, 1997-1998).
 Маглин — Фил Карр (13 эпизодов, 1998)
 Олвин — Кристофер Ли (6 эпизодов, 1997-1998).
 лорд Чилтон — Ричард Нортон (3 эпизода, 1997-1998).
 принц Джон — Эндрю Бикнелл (3 эпизода, 1997).
 Кемал, свободный воин — Хаким Алстон (2 эпизода, 1997).
 Барагон — Саймон Мерреллс (1 эпизод, 1997).
 Брат Гролет — Роберт Эдди (1 эпизод, 1997).

Примечания

Ссылки 
 
 «Новые приключения Робина Гуда» на сайте TV.com

Комедийно-драматические телесериалы США
Программы телеканала TNT
Телесериалы США, запущенные в 1997 году
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1998 году